

Cinema 
 Ben Hur – cortometraggio del 1907 diretto da Sidney Olcott
 Ben-Hur (Ben-Hur: A Tale of the Christ) – film del 1925 diretto da Fred Niblo
 Ben-Hur – film del 1959 diretto da William Wyler
 Ben Hur – film d'animazione del 2003 diretto da Bill Kowalchuk
 Benur - Un gladiatore in affitto – film commedia del 2013 diretto da Massimo Andrei
 Ben-Hur – film del 2016 diretto da Timur Bekmambetov con Jack Huston

Geografia 
 Ben Hur – Unincorporated area della contea di Mariposa, California (Stati Uniti d'America)
 Ben Hur – Unincorporated area della contea di Limestone, Texas (Stati Uniti d'America)
 Ben Hur – Unincorporated area della contea di Lee, Virginia (Stati Uniti d'America)

Letteratura 
 Ben-Hur (Ben Hur, a Tale of the Christ) – romanzo di Lew Wallace del 1880

Sport 
 Club Sportivo Ben Hur – società polisportiva argentina

Teatro 
 Ben-Hur – lavoro teatrale del 1899 di William Young (adattamento del romanzo di Wallace)

Televisione 
 Ben-Hur – film televisivo del 2006 diretto da Robert Hossein
 Ben-Hur – miniserie televisiva del 2010 diretta da Steve Shill